Antenne kan henvise til flere artikler:

 Radioantenne – til afsendelse og modtagelse af radiobølger
 Antenne (følehorn) – et andet ord for følehorn (biologi)